Spring Creek School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Spring Creek School (Corbin, Kansas), NRHP-ID: 97000410
 Spring Creek School (Zeona, South Dakota), NRHP-ID: 87000554